Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurden vom 11. bis 20. August 2016 fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen.

Damit gab es an zehn von 16 Wettkampftagen bei den Spielen Badminton – so viele Tage wie noch nie zuvor seit der Aufnahme von Badminton ins olympische Programm 1992. Es fanden zwei Einzelwettbewerbe für Frauen und Männer sowie drei Doppelwettbewerbe (Herrendoppel, Damendoppel, Mixed) statt. Nach London 2012 gab es erneut eine Kombination aus Gruppenspielen und K.-o.-Phase. Für die Teilnahme an den Spielen mussten die Athleten eine fast einjährige Qualifikation durchlaufen. Die Auslosung für das olympische Turnier fand im Juli 2016 statt.

Austragungsort 

 Riocentro, Pavillon 4, Rio de Janeiro

Wettbewerbe und Zeitplan 

 Vorrunde,  Achtelfinale,  Viertelfinale,  Halbfinale,  Spiel um Bronze,  Spiel um Gold

Turniermodus 
Bei diesen Olympischen Spielen wurde nach erstmals in London 2012 wieder in Gruppen gespielt. Dabei gab es jeweils 13 Gruppen in den beiden Einzeldisziplinen und jeweils vier Gruppen in den beiden Doppeldisziplinen und im Gemischten Doppel. Die Gruppensieger im Einzel sowie Erster und Zweiter in den Doppeldisziplinen qualifizierten sich für die K.-o.-Phase.

Ergebnisse

Männer



Frauen 

Wegen einer Knieverletzung aus dem Halbfinalspiel konnte die Chinesin Li Xuerui im Spiel um Bronze nicht antreten, so dass die Medaille an Nozomi Okuhara aus Japan ging.

Mixed

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Offizielle Seite der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, Programm und Ergebnisse (englisch)
 Offizielle Seite der BWF, Programm und Ergebnisse (englisch)
 Offizielle Seite der BWF, Kurzbeschreibung der Spiele (englisch)

Einzelnachweise 

Badminton